49-я параллель северной широты — широта, которая равна 49 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 16 часов, 12 минуты в течение летнего солнцестояния и 8 часов, 14 минуты во время зимнего солнцестояния.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 49-я параллель северной широты проходит через:
 {| class="wikitable plainrowheaders" style="width: 67 %;"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Рейнланд-Пфальц Баден-Вюртемберг Бавария
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 4.8 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 5 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 120 м
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Тренчинский край  Жилинский край  Прешовский край
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Ростовская область Волгоградская область
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Синьцзян-Уйгурский автономный район
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Внутренняя Монголия Хэйлунцзян
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Амурская область Еврейская автономная область Хабаровский край
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Татарский пролив
| style="background:#b0e0e6;" |Анивский залив
|-
| 
! scope="row" | 
| Сахалин
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Сахалин
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Пролив Джорджии
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Вашингтон
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Боундари
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Вашингтон
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Вашингтон
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Вашингтон
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Айдахо, Монтана
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Монтана
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Монтана
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Саскачеван
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Монтана
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Саскачеван, Манитоба
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Северная Дакота, Миннесота
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Манитоба
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Лесное
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Онтарио Квебек
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Река Святого Лаврентия
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Квебек
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Залив Святого Лаврентия
| style="background:#b0e0e6;" | проходит через Квебек, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Ньюфаундленд и Лабрадор
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Ла-Манш
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нормандия
|}

См. также 
 48-я параллель северной широты
 50-я параллель северной широты

Примечания 

Широта